Serko peut faire référence à :
Serko, cheval ayant parcouru plus de  à travers l'Empire Russe en 200 jours ;
Serko, film français 2006 de Joël Farges racontant l'histoire de Serko.